La psychophonie, telle que définie par Allan Kardec au , est la communication des esprits par l'intermédiaire d'un médium parlant.

C'est aussi une méthode thérapeutique non conventionnelle utilisant le son et la voix. Elle a été inventée dans les années 1960 par Marie-Louise Aucher (1908-1994), musicienne et cantatrice qui pense avoir découvert des correspondances vibratoires entre les sons et le corps humain : à chaque son correspondrait une partie du squelette. Elle établit notamment une échelle des sons qui rejoint les points énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise.

Spiritisme

Médecine non conventionnelle (pseudo-médecine) 
Selon Aucher, tout comme une corde de guitare se met a vibrer spontanément lorsqu'un son est émis à sa fréquence de résonance, certaines parties du squelette humain pourraient vibrer lorsqu'un son émis (provenant de la voix même de la personne, ou bien d'une source extérieure) correspond à leurs fréquences de résonance (Un do 4, émise par exemple par un orgue, pourrait alors être ressentie par des vibrations au niveau de la vertèbre dorsale DXII, dont la fréquence de résonance correspondrait à celle du do 4). , cela correspondrait, selon Aucher, à un trouble fonctionnel d'une partie du corps.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Liens externes 
 Association des descendants de Marie-Louise Aucher La Psychophonie fondée par Marie-Louise Aucher, historique, bibliographie,contacts.
 Institut de Formation et de Recherche Européen en Psychophonie Marie-Louise Aucher, Stages, ateliers, Formations diplômantes.
 Centre Psychophonie heliogramme Marie-Louise Aucher, Stages, Ateliers, Concerts, Spectacles, Formations diplômantes.

Développement personnel